Christian se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erhard Christian
 Hugh Basil Christian